Уна, УНА:

Топоним
 Уна — округ в штате Химачал-Прадеш, Индия
  — город в штате Химачал-Прадеш, Индия
 Уна — муниципалитет в Бразилии
 Уна — река в Бразилии
 Уна — река в Хорватии и Боснии
 Уна — река в Приморском районе Архангельской области
 Уна — населённый пункт в Приморском районе Архангельской области
 Уна — село, Рутульский район Дагестана

Имя
 Уна — древнеегипетский вельможа Древнего царства, служивший при фараонах Тети, Пиопи I и Меренра I
 Меркел, Уна

Аббревиатура
 УНА

Другое
 Уна (тамильская буква)
 (160) Уна — астероид, открытый в 1876 году
 Уна — фильм 2016 года производства Великобритании, США и Канады

См. также 
 УНА-УНСО
 Уно (значения)